een veelvuldig gebruikte Engelstalige term voor gegist bestek
Dead Reckoning (film), een film noir uit 1947 onder regie van John Cromwell
Dead Reckoning (2020), een Amerikaanse film uit 2020 
Dead Reckoning (album), het achtste album van Threshold
Dead Reckoning (boek), een boek van Charlaine Harris
Dead Reckoning Records, Amerikaans platenlabel